Parti communiste unifié peut désigner :
 Arménie :  ;
 Azerbaïdjan :  ;
 Géorgie : Parti communiste unifié de Géorgie ;
 Inde :  ;
 Népal : Parti communiste unifié du Népal (maoïste) ;
 Russie : Parti communiste unifié.